Василий Бочаров:
 Бочаров, Василий Иванович (1923—1994) — советский авиационный инженер, учёный в области лётных испытаний, безопасности полётов воздушных судов и расследования авиационных происшествий.
 Бочаров, Василий Михайлович (1883—1942) — участник Белого движения, полковник.